Баранка дел Перо има више значења:

 Баранка дел Перо (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Баранка дел Перо (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику